Dvor steht für
 Dvor, Ort in Kroatien 
Beli dvor, Schloss in Belgrad
 als slowenischer Name für Hof bei Feistritz ob Bleiburg

DVOR steht für:
 DVOR (Drehfunkfeuer), Luftfahrtnavigation

Siehe auch
 Dvory
Dvůr